Wilsonville kan syfta på:

 Wilsonville, Alabama
 Wilsonville, Illinois
 Wilsonville, Oregon